Dover – miasto w Anglii, w hrabstwie Kent
 Dover (dystrykt) – dystrykt hrabstwa Kent (Anglia)
 Dover – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester, w Wigan
 Dover – miasto w Australii, w stanie Tasmania
 Dover – miejscowość (village) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 Dover (Singapur)
 Dover – naziemna stacja w Singapurze

Miejscowości w USA 
 Dover – miasto w stanie Delaware i jego stolica, w hrabstwie Kent
 Dover – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Pope
 Dover – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Hillsborough
 Dover – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Bonner
 Dover – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Bureau
 Dover – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Mason
 Dover – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk
 Dover – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk
 Dover – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Olmsted
 Dover – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Lafayette
 Dover – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Strafford
 Dover – miejscowość w stanie New Jersey, w hrabstwie Morris
 Dover – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Dutchess
 Dover – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Craven
 Dover – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Tuscarawas
 Dover – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Kingfisher
 Dover – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie York
 Dover – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Stewart
 Dover – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Buffalo
 Dover – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Racine
 Dover – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Windham

Gminy w USA 
 Dover (ang. Dover Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Hot Spring
 Dover (ang. Dover Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Pope
 Dover (ang. Dover Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Bureau
 Dover (ang. Dover Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Fayette
 Dover (ang. Dover Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Pocahontas
 Dover (ang. Dover Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Shawnee
 Dover (ang. Dover Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk
 Dover (ang. Dover Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lake
 Dover (ang. Dover Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lenawee
 Dover (ang. Dover Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Otsego
 Dover (ang. Dover Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Olmsted
 Dover (ang. Dover Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Lafayette
 Dover (ang. Dover Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Vernon
 Dover (ang. Dover Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Ocean
 Dover (ang. Dover Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Dutchess
 Dover (ang. Dover Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Griggs
 Dover (ang. Dover Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Athens
 Dover (ang. Dover Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Fulton
 Dover (ang. Dover Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Tuscarawas
 Dover (ang. Dover Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Union
 Dover (ang. Dover Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie York
 Dover (ang. Dover Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Windham
 Dover (ang. Dover Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Buffalo
 Dover (ang. Dover Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Racine